Били Џин Кинг је трећи пут освојила турнир. У финалу је победила Кери Мелвил са 6:3, 7:5.

Носиоци 

  Били Џин Кинг (победница)
  Ивон Гулагонг (треће коло)
  Крис Еверт (полуфинале)
  Роузмери Касалс (четвртфинале)
  Маргарет Корт (полуфинале)
  Ненси Гантер (прво коло)
  Франсоаз Дир (треће коло)
  Вирџинија Вејд (четвртфинале)
  Кери Мелвил (финале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1972.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно